

Geografia 
 Burgh – entità autonoma della Scozia (Regno Unito), di solito una città

Persone 
 Cameron van der Burgh (1988) – nuotatore sudafricano
 Chris de Burgh (1948) – cantante irlandese naturalizzato britannico
 Elisabetta de Burgh (1332-1363) – nobildonna britannica
 Elisabetta de Burgh (1289-1327) – regina consorte di Roberto I di Scozia
 G. Van Den Burgh (...–...) – calciatore indonesiano
 Hendrick van der Burgh (1627-1664) – pittore dei Paesi Bassi
 Hubert de Burgh (1170-1243) – conte di Kent e Gran giustiziere inglese sotto i regni di Giovanni d'Inghilterra ed Enrico III d'Inghilterra
 Nicholas Procter Burgh (1834-1900) – ingegnere britannico
 Ulick de Burgh, I marchese di Clanricarde (1802-1874) – politico e ambasciatore inglese
 William Donn de Burgh (1312-1333) – nobile irlandese